(1815-1881), gouverneur du Delaware ;
  (1817-1893), sénateur du Delaware ;
  (1820-1892), sénateur du Delaware ;
  (1861-1927), sénateur du Delaware.

 Saulsbury (Tennessee)